

Patronyme 

 Marc Albrighton (né en 1989), footballeur anglais ;
 Mark Albrighton (né en 1976), footballeur anglais.

Toponyme 

 Albrighton, village du Shropshire, au nord-ouest de Wolverhampton ;
 Albrighton, village du North Shropshire.

Voir aussi 
 HMS Albrighton (L12), un destroyer britannique de la classe Hunt